Moine (rivier) - rivier in Frankrijk
 Saint-Germain-sur-Moine - plaats aan bovenstaande rivier
 Saint-Crespin-sur-Moine - plaats aan bovenstaande rivier
 Virgile Moine - Zwitsers politicus

 Tête de Moine - Zwitserse kaassoort
 La Chapelle-au-Moine - Franse gemeente
 Triple Moine - Belgisch biersoort